Academy Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Academy Building (Gorham), Maine, ID-Nr. 73000111
 Academy Building (Fall River), Massachusetts, ID-Nr. 73000277